Název Zaječický potok má více vodních toků:

 Zaječický potok (přítok Mandavy) – pravostranný přítok Mandavy v okrese Děčín
 Zaječický potok (přítok Sázavy) – pravostranný přítok Sázavy v okrese Benešov
 Zaječický potok (přítok Srpiny) – pravostranný přítok Srpiny v okresech Louny a Most